Hymn for My Soul — двадцятий студійний альбом Джо Кокера, випущений 26 березня 2007 року на лейблі EMI.

Альбом досягнув 9-ї позиції у Billboard Christian chart.

Список композицій

Примітки 

Альбоми Джо Кокера
Англомовні музичні альбоми
Альбоми EMI Records
Березень 2007